Сунженское сельское поселение — многозначный термин; топоним.

 Сунженское сельское поселение — муниципальное образование в Вичугском районе Ивановской области России.
 Сунженское сельское поселение — муниципальное образование в Пригородном районе Северной Осетии Российской Федерации.